In My Mind — дебютный студийный альбом Фаррелла Уильямса. Альбом был выпущен в продажу 25 июля 2006 года.

Список композиций

Участники записи 
 Фаррелл Уильямс — вокал, продюсирование.
 Гвен Стефани
 Джейми Каллум
 Слим Таг
 Snoop Dogg
 Charlie Wilson
 Jay-Z
 Pusha T
 Nelly
 Канье Уэст
 Лорен Лондон

Чарты

Сертификаты

Источники

Ссылки 

Альбомы Фаррелла Уильямса
Хип-хоп-альбомы
Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы Star Trak Entertainment